Rudniki (Ermland-Mazurië), een dorp in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Iławski
 Rudniki (Groot-Polen), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Nowotomyski
 Rudniki (powiat Łęczycki), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Łęczycki
 Rudniki (powiat Poddębicki), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Poddębicki
 Rudniki (Lublin), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Bialski
 Rudniki (powiat Sokołowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Sokołowski
 Rudniki (powiat Wołomiński), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Wołomiński
 Rudniki (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Opole, in powiat Oleski
 Rudniki (Opole), een dorp in het Poolse woiwodschap Opole, in powiat Oleski in de gemeente Rudniki
 Rudniki (powiat Białostocki), een dorp in het Poolse woiwodschap Podlachië, in powiat Białostocki
 Rudniki (powiat Suwalski), een dorp in het Poolse woiwodschap Podlachië, in powiat Suwalski
 Rudniki (powiat Bytowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Bytowski
 Rudniki (powiat Człuchowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Człuchowski
 Rudniki (powiat Kwidzyński), een dorp in het Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Kwidzyński
 Rudniki (Gdańsk), een wijk van de Poolse stad Gdańsk, woiwodschap Pommeren
 Rudniki (gemeente Koniecpol), een dorp in het Poolse woiwodschap Silezië, in powiat Częstochowski in de gemeente Koniecpol
 Rudniki (gemeente Rędziny), een dorp in het Poolse woiwodschap Silezië, in powiat Częstochowski in de gemeente Rędziny
 Rudniki (powiat Zawierciański), een dorp in het Poolse woiwodschap Silezië, in powiat Zawierciański
 Rudniki (powiat Kielecki), een dorp in het Poolse woiwodschap Świętokrzyskie, in powiat Kielecki
 Rudniki (powiat Opatowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Świętokrzyskie, in powiat Opatowski
 Rudniki (powiat Staszowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Świętokrzyskie, in powiat Staszowski
 Rudniki (West-Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Choszczeński